Андроник Дука Комнин Палеолог () е никейски военачалник, велик доместик на Византия (около 1224 – 1248/52), родоначалник на династията Палеолози, баща на император Михаил VIII Палеолог.

Той е син на великия дука Алексий Палеолог (1140 – пр. 1203) и съпругата му Ирина Комнина Кантакузина, дъщеря на Йоан Кантакузин и съпругата му Мария Комнина. Андроник има по-голям брат, Михаил Палеолог, който е велик хартуларий и умира в плен след 1257 г.

Андроник е главнокомандващ на византийската войска в Никея в Анатолия. Император Йоан III Дука Ватаци поставя Андроник за управител (претор) на европейската част на Никейската империя в Солун след окупацията на града през декември 1246 г. (1246 – 1248/52). Той става монах с името Арсений.

Фамилия 
През 1216 г. Андроник се жени за Теодора Ангелина Палеологина (* ок. 1200; † като монахиня Теодосия), дъщеря на деспот Алексий Комнин Палеолог († 1203) и съпругата му Ирина Комнина Ангелина, най-възрастната дъщеря на византийския император Алексий III Ангел. Двамата имат четири деца: 
 Мария Палеологина Протосевастиса (* ок. 1216; † пр. 1266 като монахиня Марта), омъжена през 1237 г. за Никифор Тарханиот, военачалник, от 1260 г. велик доместик († ок. 1266)
 Ирина Комнина Палеологина (* 1218; † декември 1284 г. като монахиня Евлогия), омъжена за Йоан Комнин Ангел Кантакузин († преди 1257 г. като монах Йоаникий), дука на тема Тракия (ок. 1244 – 1249), родители на българската царица Мария Палеологина Кантакузина
 Михаил VIII Палеолог (* 1224; † 1282), византийски император (1259 – 1282).
 Йоан Палеолог (* 1225/1230; † 1274/1275), севастократор

Андроник се жени втори път за жена с неизвестно име. Те имат три деца:
 Константин Ангел Комнин Дука Палеолог († 1271 като монах Калиник), кесар през 1259 г., севастократор от 1260 г., военачалник в Пелопонес през 1262/64 г., женен (през 1259/60) за Ирина Комнина Ласкарина Вранина († 1271, като монахиня Мария)
 дъщеря, омъжена за Шамс-ед-Дин, син на Кей-Кавус I от 1211 до 1220 владетел на селджукския султанат в Рум в Иконион (Коня)
 дъщеря, омъжена (след 1275) за Бенедето Захария господар на Фокея († 1307)

Родословие

Литература 
 Георгий Острогорски: Byzantinische Geschichte 324 – 1453. C. H. Beck, München 2006, ISBN 3-406-39759-X.
 Rodolphe Guilland: „Le grand domestique“. Recherches sur les institutions byzantines. Band I, Akademie-Verlag, Berlin 1967, S. 405 – 425.
 Alexander Kazhdan: Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford University Press, New York/Oxford 1991, ISBN 0-19-504652-8.
 
 Europäische Stammtafeln, Band III.1, Tafel 198.

Бележки 

Византийски военачалници
Византийски управители на Солун
Палеолози
Византийци
Починали в Солун
Родени през 12 век
Починали през 13 век